Матюгино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матюгино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Матюгино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Матюгино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.